Sargfabrik bezeichnet:

 Dürener Sargfabrik ein Unternehmen, das Särge erzeugt
 Sargfabrik (Wien), eine ehemalige Sargfabrik, heute Wohnprojekt und Kulturzentrum
 Sargfabrik Atzgersdorf, Fabriksgebäude in Wien-Liesing